Älgskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Älgskär, Åland, Saltvik, 
 Älgskär, Borgå, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar